Chrysothémis est un nom généralement féminin et parfois masculin porté par plusieurs personnages de la mythologie grecque et donné par la suite à plusieurs autres choses.

Mythologie grecque 

 Chrysothémis, l'une des Hespérides, représentée sur un vase grec aux côtés d'Astéropé, Hygie et Lipara (Walters, Henry Beauchamp and Samuel Birch, History of ancient pottery: Greek, Etruscan, and Roman, volume 2, J. Murray, 1905. 92).
 Chrysothémis, l'une des Danaïdes. Elle épouse puis assassine Astéridès, l'un des fils d'Égyptos.
 Chrysothémis, fils du prêtre crétois Carmanor. Poète, premier vainqueur légendaire des Jeux Pythiques (Pausanias, Description de la Grèce, X, 7, 2).
 Chrysothémis, épouse de Staphylos, mère de Molpadia, Rhéo et Parthénos (cette dernière ayant pour père Apollon) (Hygin, Astronomie, II, 25).
 Chrysothémis, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, et ainsi la sœur d'Électre, d'Iphigénie et d'Oreste.

Astronomie 
 (637) Chrysothémis, un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes dans le système solaire.

Botanique 
 Chrysothemis (genre), un genre de plantes de la famille des Gesneriaceae.